Xenó, element químic

Onomàstica:
 Xenó de Tebes, militar tebà.
 Xenó (militar selèucida), militar grec al servei d'Antíoc III el Gran.
 Xenó d'Hermione, tirà d'Hermione 
 Xenó de Patres, polític i militar de la Lliga Aquea.
 Xenó d'Ègion, polític de la Lliga Aquea.